RFP steht als Abkürzung für:

 RFP (Unternehmen), russisches Forstunternehmen
 Flughafen Raiatea, IATA-Code des Flughafens in Französisch-Polynesien
 Rot fluoreszierendes Protein {enS|Ref fluorescent Protein}, ein fluoreszierendes Protein
 Religions for Peace (RfP), eine internationale Nichtregierungsorganisation
 Remote Framebuffer Protocol, ein Netzwerkprotokoll
 request for proposal, siehe Ausschreibung
 reversed field pinch, eine Anlage der Kernfusionsforschung
 Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad, eine US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Ringgemeinschaft freikirchlicher Pfadfinder, siehe Baptistische Pfadfinderschaft
 Russische Faschistische Partei, eine faschistische Kleinpartei

Abkürzung